Gilles Bosquet, artiste naturaliste français né en 1972.
 Gilles Bosquet, rameur d'aviron français né en 1974.